
Termin -{LogP}- ima više značenja.

 Particioni koeficijent, odnos koncentracija jedinjenja u dve faze mešavine.
 LogP mašina, model za paralelno računanje.